Папалекси́у () — греческая фамилия. Известные носители:

  (1924—2000) — греческий политик.
 Папалексиу, Панайотис (в монашестве Павел; род. 1942) — митрополит Элладской православной церкви.

См. также 
 Папалекси, Николай Дмитриевич (1880—1947) — физик, академик АН СССР.
 Папалекси (лунный кратер)